Sezon 1967/68 Regionalligi – 5. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), West (Zachód), Südwest (Południowy-Zachód), Süd (Południe) oraz Berlin i występowało w nich łącznie 85 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie i wicemistrzowie każdej grupy grali w barażu o dwa miejsca premiowane awansem do Bundesligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Amateurligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nord w sezonie 1967/68 występowało 17 drużyn.

Tabela 

 Arminia Hanower i 1. SC Göttingen 05 przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1968/69.
 TuS Haste 01 i FC Altona 93 spadły do Amateurligi 1968/69.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie West w sezonie 1967/68 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 Bayer Leverkusen i Rot-Weiss Essen przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1968/69.
 VfB Bottrop i Westfalia Herne spadły do Amateurligi 1968/69.

Südwest (Południowy-Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Südwest w sezonie 1967/68 występowało 16 drużyn.

Tabela 

 SV Alsenborn i TuS Neuendorf przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1968/69.
 SSV Mülheim, Ludwigshafener SC i SC Friedrichsthal spadły do Amateurligi 1968/69.

Süd (Południe)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Süd w sezonie 1967/68 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 Bayern Hof przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 1968/69.
 Kickers Offenbach wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1968/69.
 SV Wiesbaden, TSG Backnang i FSV Frankfurt spadły do Amateurligi 1968/69.

Berlin

Drużyny 

W Regionallidze w grupie Berlin w sezonie 1967/68 występowało 16 drużyn.

Tabela 

 Hertha BSC wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do Bundesligi 1968/69.
 Tennis Borussia Berlin przegrała swoje mecze barażowe i pozostała w Regionallidze 1968/69.
 VfB Hermsdorf i Neuköllner Sportfreunde spadły do Amateurligi 1968/1969.

Baraż o awans do Bundesligi

Grupa 1 

 Kickers Offenbach awansował do Bundesligi 1968/69.
 Bayer Leverkusen, TuS Neuendorf, Tennis Borussia Berlin i Arminia Hanower pozostały w Regionallidze 1968/69.

Grupa 2 

 Hertha BSC awansowała do Bundesligi 1968/69.
 Rot-Weiss Essen, SV Alsenborn, 1. SC Göttingen 05 i Bayern Hof pozostały w Regionallidze 1968/69.

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 1967/68

1967
1967 w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej
1967 w Niemczech
1968 w Niemczech